Kolimer je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli